Би́чи () — английская фамилия.
 Бичи, Генри Уильям (1789—1862) — британский египтолог и художник, сын Уильяма Бичи.
  (1798—1852) — британский художник, сын Уильяма Бичи.
 Бичи, Ричард Бриджес (1808—1895) — британский адмирал и художник, сын Уильяма Бичи.
 Бичи, Уильям (1753—1839) — британский художник-портретист.
 Бичи, Франсис Анна (по мужу Хопкинс; 1838—1919) — канадская художница, дочь Фредерика Уильяма Бичи.
 Бичи, Фредерик Уильям (1796—1856) — британский путешественник и полярный исследователь, сын Уильяма.